«И был вечер, и было утро…» — советский фильм 1970 года режиссёра Алексея Салтыкова, по мотивам пьесы Бориса Лавренёва «Разлом».

Сюжет 
О вызванном революционными событиями 1917 года драматическом конфликте в семье капитана 1-го ранга Берсенева, командира крейсера «Заря» (прототип — крейсер «Аврора», он же место съёмок фильма), события происходят в доме Берсеневых и на крейсере, стоящем на рейде Кронштадта.

Июнь 1917 года, после расстрела демонстрации на Невском в Кронштадт возвращаются участвовавшие в демонстрации матросы крейсера «Заря». Моряки крейсера под руководством большевика Артёма Годуна выступают против политики Временного правительства. Капитан крейсера Берсенев подчиняется судовому комитету.

Годун — частый гость в доме Берсенева, где, как и на крейсере, как и в стране, разброд мнений — Берсенев поддерживает матросов, его старшая дочь Татьяна на стороне отца. Муж Татьяны лейтенант Штубе собирается эмигрировать или уйти к белогвардейцам. Младшая дочь Ксения в вечеринках и шампанском уходит от реальности.

После неудачи представителей Временного правительства разоружить крейсер, в Кронштадт проникают двое офицеров уговаривающие Штубе взорвать крейсер. Один из офицеров, поручик Полевой, ухаживающий за младшей дочерью Берсенева Ксенией, пробалтывается ей про заговор, а та рассказывает об этом Татьяне. Татьяна сообщает Годуну, и тому удаётся предотвратить взрыв, но в схватке с Штубе погибают оба. Крейсер поднимает красный флаг и выходит из Кронштадта в Петроград на штурм Зимнего.

В ролях 
В главных ролях:
 Михаил Голубович — Артём Михайлович Годун, председатель судового комитета
 Борис Кудрявцев — Евгений Иванович Берсенев, капитан 1-го ранга, командир крейсера «Заря»
 Светлана Жгун — Татьяна Евгеньевна Берьенева — «Тата», старшая дочь Берсенева
 Елена Соловей — Ксения Берсенева — «Кси», младшая дочь Бернесева
 Кира Головко — Софья Петровна Берсенева, жена Берсенева
 Юрий Соломин — Леопольд Штубе, лейтенант, муж Татьяны Берсеневой
 Евгений Матвеев — Александр Александрович Ярцев, полковник
 Борис Хмельницкий — Владимир Полевой, поручик, адъютант
 Фёдор Одиноков — Еримеев
 Степан Бубнов — Швач
В остальных ролях:
 Евгений Лебедев — адмирал
 Александр Эстрин — агитатор от Временного правительства
 Вячеслав Невинный — матрос
 Анатолий Елисеев — матрос
 Сергей Полежаев — полковник
 Николай Крюков — офицер
 Алексей Крыченков — матрос-горнист
 Юрий Каморный — мичман
 Александр Кайдановский — мичман
 Аркадий Трусов — матрос
 Алексей Бахарь — матрос
 Алексей Яковлев — матрос
 Альберт Печников — матрос
 Вильгельм Косач — анархист
 Виктор Громов — доктор
 Зоя Василькова — Глаша, горничная
 Семён Морозов — часовой
 Герман Орлов — Петя

Критика 
Критикой картина была названа «средней», в которой авторы «не сумели подняться от простого пересказа событий к раскрытию истинного смысла пьесы». Журнал Советский экран (1971) писал, что авторы отошли от литературной основы, некоторые моменты опустив, а некоторые более драматизируя: «Конечно, они следуют главному направлению пьесы. Но педантичное изложение пьесы языком экрана не было целью авторов. Картина становится самостоятельной творческой интерпретацией драмы».

См. также 
Фильм — одна из экранизаций пьесы «Разлом» — до этого в 1929 году был снят фильм «Разлом», в 1952 году фильм-спектакль «Разлом», и позже был в 1977 году снят фильм-спектакль «Разлом». Кроме того сам автор пьесы Б. Лавренёв в 1956 году написал частично перекликающийся с пьесой сценарий фильма «Залп «Авроры»».

Примечания

Источники 
 И был вечер, и было утро… // Советские художественные фильмы: 1970—1971. — М.: Нива России, 1995. — стр. 35-36
 И был вечер, и было утро… // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 169
 И был вечер, и было утро…  // Мосфильм

Фильмы СССР 1970 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о моряках
Фильмы об Октябрьской революции
Фильмы по сценариям Эдуарда Володарского
Экранизации пьес
Экранизации произведений Бориса Лавренёва